Bogdana – forma femminile del nome proprio di persona Bogdan
Bogdana – comune della Romania del distretto di Teleorman
Bogdana – comune della Romania del distretto di Vaslui
 Bogdana – fiume della Romania